Catinella parallela är en snäckart som beskrevs av Franzen 1979. Catinella parallela ingår i släktet Catinella och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
parallela